Вуд () — англійське слово, що при дослівному перекладі означає
 іменник (часто)
 ліс; гай
 дерево (як матеріал); деревина, лісоматеріал
 дрова
 (the woods) множина, збірне дерев'яні духові інструменти
 (the wood) бочка, барило (для вина) (wine from the wood — вино з бочки)
 прикметник
 лісовий (wood lot — лісова ділянка)
 дерев'яний
 дієслово
 саджати ліс
 запасатися паливом

Топонім

Вуд — назва кількох округів
 Вуд — місто, штат Південна Дакота
 Вуд — місто, штат Вісконсин
 Вуд Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія

 Вуд-Буффало (національний парк)
 Цвинтар «Грін-Вуд»

Персоналії 
Носії прізвища:
 Вуд (прізвище)
Носії імені:
 Вуд Гарріс (; нар. 1969) — американський актор.

Персонажі 
 Олівер Вуд () — студент, на чотири курси старший за Гаррі Поттера.

Інше 
 1660 Вуд (1660 Wood) — астероїд головного поясу, відкритий 7 квітня 1953 року.
 Сплав Вуда — легкоплавкий сплав, створений дантистом і винахідником Варнавою Вудом.
 Премія Р. В. Вуда () — наукова нагорода Оптичного товариства (OSA).

Див. також 
 Вудс